

Geografia
 Proença-a-Nova –  comune portoghese situato nel distretto di Castelo Branco

Persone
 Pedro Proença (1970) – ex arbitro di calcio portoghese
 Raul Proença (1884-1941) – filosofo, giornalista e scrittore portoghese

Pagine correlate
 De Proença